Osoby o tym nazwisku:
 Dick Axelsson – szwedzki hokeista, olimpijczyk
 Kurt Axelsson – szwedzki piłkarz
 Majgull Axelsson – szwedzka pisarka i dziennikarka
 Nils Axelsson – szwedzki piłkarz
 Per-Johan Axelsson – szwedzki hokeista
 Thor Axelsson – fiński kajakarz, olimpijczyk